Ivanić je lahko:

Hrvaška

 Ivanić Desinićki 
 Ivanić Košnički 
 Ivanić Miljanski 
 Ivanić–Grad